Togni è un cognome italiano. Può riferirsi a:

Persone 
Camillo Togni – compositore, pianista e didatta italiano
Cesare Togni – circense italiano
Darix Togni – circense e attore italiano
Ernesto Togni – vescovo cattolico svizzero
Flavio Togni – circense italiano
Franco Togni – maratoneta, fondista di corsa in montagna e triatleta italiano
Gastón Togni – calciatore argentino
Gianni Togni – cantautore italiano
Giuseppe Togni – politico italiano
Livio Togni – circense e politico italiano, figlio di Darix
Raul Togni Neto, detto Raulzinho – cestista brasiliano con cittadinanza italiana
Renato Togni – militare italiano
Renato Walter Togni – politico italiano
Rômulo Eugênio Togni – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Samanta Togni – ballerina, insegnante e conduttrice televisiva italiana

Altro 
Circo Togni – nome con cui si indicano genericamente i vari circhi dell'omonima famiglia italiana